Ровдо — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ровдо, Виктор Владимирович (1921—2007) — советский белорусский хоровой дирижёр, педагог, народный артист СССР.
 Ровдо, Глеб Михайлович (род. 2002) — белорусский футболист, полузащитник.
 Ровдо, Иван Семенович (род. 1953) — белорусский языковед, доктор филологических наук, профессор.